Тамала има више значења:

 Тамала (Тепевакан де Гереро), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тамала (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику